Verplancke ou Verplanck est un nom d'origine flamande et peut faire référence à :

Patronymes 
 Daniel Verplancke (1948-), ancien coureur cycliste belge.
 William Samuel Verplanck Junior (1916-2002, psychologue américain.
  (1964-), écrivain belge.
 , personnage de fiction.
 Germain Verplancke (1898–1964), botaniste.